Temne (volk), grote etnische bevolkingsgroep in Sierra Leone
Temne (taal), de taal van dit volk
Koninkrijk van Koya, ook wel het Temne-koninkrijk, een pre-koloniale Afrikaanse staat in het noorden van het huidige Sierra Leone.